

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 39, w tym 17 podstawwowych
 Pólko – część miasta Lidzbark
 Pólko – część miasta Pelplin
 Pólko – część miasta Ruciane-Nida
 Pólko – część miasta Skarszewy
 Pólko – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Pólko – część wsi Nowy Jasiniec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Pólko – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Pólko – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki
 Pólko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Pólko – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Pólko – część wsi Hosznia Ordynacka w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Pólko – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Pólko – część wsi Bondyrz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Pólko –  przysiółek wsi Kartno w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Bojadła
 Pólko – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Pólko – część wsi Pęczniew w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew
 Pólko – część wsi Pszczonów w woj. łódzkim, w pow. skierniewicki, w gminie Maków
 Pólko – część wsi Krzyworzeka w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Pólko – część wsi Zalas w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Pólko – część wsi Rzakta w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Pólko – część wsi Nadma w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Pólko – część wsi Dzięcioły w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Pólko – część wsi Nowinka w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka
 Pólko – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Pólko – część wsi Brzozowo-Muzyły w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Poświętne
 Pólko – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Pólko – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty
 Pólko – kolonia w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz
 Pólko – osada wsi Widlice w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew
 Pólko – część wsi Biechów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Pólko – przysiółek wsi Łysaków pod Lasem w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Pólko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Pólko – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Pólko – część wsi Nowe Grodziczno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 Pólko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Stawiszyn
 Pólko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
 Pólko – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz
 Pólko – część wsi Podrzewie w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki
 Pólko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz

Inne 
 Pólko – stacja kolejowa zdegradowana do przystanku osobowego w Pólku, w województwie wielkopolskim
 Pólko – Baza Obozowa Hufca Bydgoszcz i leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Pólko – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim

Zobacz też 
 Chylice-Pólko